Открытый чемпионат Атланты () — международный профессиональный теннисный турнир, проводящийся с 2010 года на кортах с твёрдым покрытием в Атланте (США), куда был перенесён из Индианаполиса. Принадлежит к категории турниров ATP 250, базовой для ATP-тура. Призовой фонд около 793 тысяч долларов при турнирной сетке, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар. Турнир входит в US Open Series, предваряющую Открытый чемпионат США.

История 
До 1987 года Индианаполис был местом проведения Чемпионата США на грунтовых кортах. В этом году корты Теннисного центра Индианаполиса были переделаны под искусственное твердое покрытие DecoTurf, используемое на Открытом чемпионате США. В 1988 году в Индианаполисе стартовал новый турнир, Чемпионат США среди мужчин на твёрдых кортах (). Турнир привлёк внимание ведущих мастеров игры и, как следствие, спонсоров. В 1992 году фирма Thomson/RCA стала спонсором турнира и оставалась в этой роли до 2007 года.

С 1990 года, когда был основан АТР-тур, турнир в Индианаполисе был отнесён к средней из трёх категорий тура, ATP Championship series, с 1998 года ATP International Gold, и в 2001 году голосованием игроков был признан лучшим турниром года в этой категории. Однако в 2003 году его статус был понижен до базовой категории, ATP International. Призовой фонд упал с 700 тысяч долларов в 2002 году до 575 тысяч год спустя.

Турнир стал терять наиболее титулованных участников, и в 2007 году главный спонсор его покинул. В результате турнир поменял название на Теннисный чемпионат Индианаполиса и за два следующих года его призовой фонд упал до 450 тысяч долларов. В конце 2009 года права на турнир были выкуплены АТP и переданы Атланте, и он был перенесён на корты Спортивного клуба Атланты ().

Победители и финалисты 
Наибольшее количество побед на турнире в Атланте в одиночном разряде у Джона Изнера, на счету которого шесть побед (с 2013 по 2015, 2017, 2018 и 2021 годах). Три победы одержали Пит Сампрас, Энди Роддик. В парном разряде трёхкратным чемпионом является Марк Ноулз. Единственным представителем бывших советских республик, побеждавшим в Индианаполисе и в одиночке и в паре, является Дмитрий Турсунов, в 2007 году победивший в одиночном, а в 2009 году — в парном разряде (вместе с другим представителем постсоветского пространство — латвийцем Эрнестом Гулбисом).

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 

US Open Series